Gösta Sandberg kan syfta på bland andra:

*Gösta Sandberg (1906–1974), svensk frikyrkoman
Gösta Sandberg (1909–1984), svensk militär och överstelöjtnant
Gösta Sandberg (född 1910), svensk bankdirektör
Gösta Sandberg (1915–1995), svensk konstnär och textilvetare
Gösta Sandberg (1927–2012), svensk tidningsman
Gösta Sandberg (1932–2006), svensk idrottsman